Hutchins ist der Name folgender Personen:

 Bobby Hutchins (1925–1945), US-amerikanischer Schauspieler
 Ellen Hutchins (1785–1815), irische Botanikerin
 Jack Hutchins (1926–2008), kanadischer Mittelstreckenläufer und Sprinter
 John Hutchins (1812–1891), US-amerikanischer Politiker
 Halyna Hutchins (1979–2021), US-amerikanisch-ukrainische Kamerafrau
 Levi Hutchins (1761–1855), US-amerikanischer Uhrmacher und Erfinder
 Marcus Hutchins (* 1994),  britischer Computersicherheitsforscher
 Maude Hutchins (1899–1991), US-amerikanische Schriftstellerin
 Pat Hutchins (1942–2017), britische Illustratorin und Kinderbuchautorin
 Robert Maynard Hutchins (1899–1977), US-amerikanischer Bildungstheoretiker
 Ross Hutchins (* 1985), britischer Tennisspieler
 Thomas Hutchins (1730–1789), US-amerikanischer Militäringenieur, Kartograph und Geograph
 W. John Hutchins (1939–2021), britischer Sprachwissenschaftler
 Waldo Hutchins (1822–1891), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Wells A. Hutchins (1818–1895), US-amerikanischer Politiker
 Will Hutchins (* 1930), US-amerikanischer Schauspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hutchins (Georgia)
 Hutchins (Iowa)
 Hutchins (Kansas)
 Hutchins (Pennsylvania)
 Hutchins (Texas)
 Hutchins (Vermont)
 Hutchins (Town), Town(ship) im Shawano County, Wisconsin

Sonstiges:
 Hutchins-Nunatakker, Nunatakker im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:

 Hutchens
 Hutchings
 Hutchinson